James Ashworth ist der Name folgender Personen
* James Hartley Ashworth (1874–1936), britischer Zoologe
 James M. Ashworth (* 1957), britischer Marathonläufer; siehe Jimmy Ashworth